Cet article présente une liste des musées de la ville de Minsk.

Notes et références

Liens externes 
 Мusées de Minsk sur interfax.by
 Мusées de Minsk
 Представители белорусских музеев рассказали о предстоящих выставках
 16 мая музеи Минска распахнут двери ночью
 Белорусы потянулись в музеи
 Еще на год останется в Беларуси выставка слуцких поясов
 Сегодня в Минске состоится акция «Ночь музеев»
 Музеи Минска
 В Минске хранится самая большая коллекция шайб в СНГ
 Музеи Минска. Галереи Минска

Musée à Minsk